Александр Шабуров: Шабуров, Александр Владимирович (род. 1986) — российский самбист.
 Шабуров, Александр Евгеньевич (род. 1965) — российский художник.